Pedro José de Zavala y Bravo del Ribero, VI marqués de San Lorenzo del Valleumbroso (Lima, 21 de mayo de 1779 - ibídem, 20 de enero de 1850). Fue un militar y noble hispano-peruano, combatiente realista durante la guerra de independencia.

Biografía 
Hijo de Pedro Nolasco de Zavala y Pardo de Figueroa, y Ana Micaela Bravo del Ribero y Zavala. Heredó a la muerte de su padre el título de Marqués del Valleumbroso, así como varias propiedades, entre ellas la Casa de Pilatos y la hacienda Chuquitanta, al norte de Lima.

Capitán del  regimiento de Dragones de Lima, en 1806 fue propuesto para comandante. En 1816 se le concedió el grado de teniente coronel del Ejército real y en 1818 fue reconocido como coronel del Batallón de Españoles de Lima que se ofreció al virrey Pezuela para formar a su costa un cuerpo de 250 hombres, bautizado como el Escuadrón del Rey que pretendía asegurar la fidelidad del Perú ante la cercana independencia de Chile. En 1819, a propuesta del subinspector general José de La Mar, fue hecho coronel del Batallón de Españoles de Lima.

Al conocerse el desembarco de la Expedición Libertadora, se le destacó a Cañete (13 de septiembre de 1820) con la misión de cubrir un posible avance hacia la capital. Pero luego, fue sucesivamente situado en Chancay y Oquendo, al norte, para prevenir cualquier ataque a Lima. El 19 de septiembre, el virrey Joaquín de la Pezuela le concedió el grado de coronel de Infantería.

El 22 de enero de 1821, participó del conflicto con el bergantín Galvarino en las playas de Chancay y el 29 de enero secundó el motín de Aznapuquio, siendo juntamente al coronel Antonio Seoane, comisionado para comunicar al Virrey su deposición y custodiarlo hasta que entregase el mando al general José de la Serna.

El 29 de marzo de 1821, partió en el Maypú a Cádiz comisionado por La Serna para comunicar al rey sobre los sucesos de Aznapuquio y las carencias del Ejército realista en el Perú. Sin embargo, antes de arribar a su escala en Río de Janeiro, su nave fue apresada por la argentina Heroína, teniendo que arrojar a la mar sus documentos y 30,000 pesos (21 de junio).

Estando ya en España, el gobierno peruano, que lo creía prisionero en Buenos Aires, lo canjeó por el coronel José Santiago Aldunate (21 de junio de 1822).

En España, fue agregado a los regimientos del "Infante D. Carlos" y de "Guías", ascendido sucesivamente a brigadier (1826) y mariscal de campo (1836) y colocado como teniente en la Guardia de Alabarderos de la Reina (1837), de la que también estuvo encargado (1841-1843). 

En 1849 se le concedió licencia especial por tres años para regresar al Perú, en cuya capital falleció el 20 de enero del año siguiente. Por orden del Gobierno peruano, en su funeral se le rindieron honores de general de brigada en atención a su grado de mariscal de campo y por haber fallecido algunos de sus hijos en la defensa de la independencia. En el Perú, desde su partida en 1821, había quedado su familia, partidaria de la independencia, y había sido confiscada su hacienda.

Títulos y condecoraciones 
 Caballero de la Orden de Calatrava (1824).
 Caballero de la Orden de Isabel la Católica (1822). 
 Caballero de la Orden de San Hermenegildo (1825).
 Cruz Laureada de San Fernando (1830).
 Gentilhombre de cámara con ejercicio (1824).

Descendencia 
En 1804 se casó en la Iglesia del Sagrario de Lima con Grimanesa de la Puente y Bravo de Lagunas, II marquesa de la Puente y Sotomayor, IV marquesa de Torreblanca y V condesa de Villaseñor. La pareja tuvo doce hijos, entre ellos:
 Pedro Andrés Martín Francisco Rafael de Zavala y de la Puente (1805-1836), capitán de la Guardia del Virrey, al producirse la Guerra de Independencia sirvió primero al Ejército realista y luego al Ejército libertador. Falleció en la batalla de Socabaya.
 Juan de Zavala y la Puente, I marqués de Sierra Bullones (1804-1879), militar realista y primer ministro de España.
 Toribio de Zavala y la Puente, coronel del Ejército peruano que falleció en el combate del Callao en 1866.
 José de Zavala y la Puente, coronel prefecto de Trujillo que falleció en la revolución de 1867.
 Grimanesa de Zavala y la Puente, casada con el primer ministro y canciller José Gregorio Paz Soldán.
 Andrés de Zavala y la Puente (1816-1893), casado con Josefa Álvarez de Ulloa, madre del escritor Manuel González Prada.
 Ana de Zavala y la Puente, I marquesa de la Puente, casada con el diplomático Joaquín José de Osma.
 José de Zavala y la Puente (1813-1893), casado con María Concepción Panizo Zárate.
 Tomás de Zavala y la Puente (¿1814?)
 Pedro de Zavala y la Puente (¿1816?-¿1905?)
 Francisco de Zavala y la Puente (¿1818?)
 Manuel de Zavala y la Puente (¿1820?)
 Petronila de Zavala y la Puente (¿1821?)

Publicaciones 
 Escuela de caballería, conforme á la práctica de Lima.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Paul Rizo Patrón. Linaje, dote y poder. La nobleza de Lima de 1700 a 1850. Lima: PUCP, 2000.
 Alberto Tauro del Pino. Enciclopedia Ilustrada del Perú. Lima: PEISA, 2001.

Nacidos en Lima
Fallecidos en Lima
Generales de España del siglo XIX
Marqueses de San Lorenzo del Valleumbroso
Realistas en la guerra de la Independencia de Perú
Caballeros de la Orden de Isabel la Católica
Caballeros de la Orden de Calatrava
Caballeros de la Orden de San Hermenegildo
Condecorados con la Cruz Laureada de San Fernando
De la Puente (familia)